Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Ilie Năstase 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Adriano Panatta (secondo turno)
 Stan Smith (campione)
 Ilie Năstase (finale)
 Bob Lutz (semifinali)

 Sandy Mayer (secondo turno)
 Tom Gorman (primo turno)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)
 Francisco González (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1979